Шаломино — название населённых пунктов в России:

 Шаломино — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Шаломино — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.